Ребилль () — датская коммуна в составе области Северная Ютландия. Площадь — 622,75 км², что составляет 1,44 % от площади Дании без Гренландии и Фарерских островов. Численность населения на 1 января 2008 года — 28753 чел. (мужчины — 14637, женщины — 14116; иностранные граждане — 777).

В состав коммуны входят Стёвринг (Støvring), Терннруп (Terndrup), Нёрагер (Nørager).

История 
Коммуна была образована в 2007 году из следующих коммун:
 Нёрагер (Nørager)
 Скёрпинг (Skørping)
 Стёвринг (Støvring)

Железнодорожные станции 
 Скёрпинг (Skørping)
 Стёвринг (Støvring)

Изображения

Ссылки 
 Ребилль на borger.dk
 Официальный сайт

Коммуны Дании